Lanzini est un patronyme italien qui peut faire référence à :
 Alessia Lanzini (née en 1981), joueuse italienne de volley-ball ;
 Manuel Lanzini (né en 1993), footballeur argentin.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien